Ка́ломель (от  — красивый и  — чёрный) Hg2Cl2 — редкий минерал из класса галогенидов, хлорид ртути(I).

Свойства 

Кристаллизуется в тетрагональной сингонии, дитетрагонально-дипирамидальный класс симметрии. Блеск алмазный; твёрдость по минералогической шкале 1,5. Характеризуется очень высоким двупреломлением. Кристаллы редки и мелки, обычно представляет собой землистые массы или белый порошок. Без вкуса и запаха, нерастворим в воде, спирте и органических растворителях. При действии аммиака чернеет (отсюда название). Почернение происходит вследствие выделения мелкодисперсной ртути.

Плотность 7160 кг/м³, испаряется без плавления; температура возгонки 383,7 °C; очень слабо растворим в воде.

Нахождение в природе 
Вторичный, образуется в зоне окисления ртутных месторождений.

Применение 

Каломель применяют для изготовления каломельных электродов, как катализатор органических реакций. Ранее использовалась в медицине — как противомикробное средство, применяемое наружно в виде мази при заболеваниях роговицы, бленнорее, а также для предохранения от венерических заболеваний (местно). Иногда принимали внутрь как желчегонное средство. В настоящее время в медицине практически вытеснен более современными препаратами.

Применялась в XIX веке. Попадая в кишечный тракт, распадается на опасные для здоровья вещества. Как и все соединения ртути, соединение очень токсично, в том числе нейротоксично.

См. также 
 Хлорид диртути(2+)

Примечания

Ссылки 
 Каломель в базе webmineral.com

Хлориды
Хлориды, бромиды и иодиды (минералы)
Минералы ртути
Препараты и действующие вещества, не зарегистрированные в России как лекарственные средства